Cat Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Knob (Texas)	
 Cat Knob (Virginia)